

Prénom 
Gidget est un prénom, porté notamment par : 

 Gidget Gein (1969-2008), musicien et plasticien américain

Cinéma 
 Gidget, film américain de 1959, réalisé par Paul Wendkos ;
 Gidget : Une chienne esquimau américain dans le film Comme des bêtes.

Télévision 
 Gidget, série télévisée américaine diffusée de 1965 à 1966 ;

Prénom
Homonymie de titre